Ρέθυμνο kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Rethymnon (prefekturhuvudort i Grekland), Kreta, Nomós Rethýmnis, 
 Nomós Rethýmnis, prefektur, Kreta, 

Robotskapade Greklandförgreningar